Виктор Ряшко:
 Ряшко, Виктор Викторович (род. 1992) — украинский футболист, полузащитник.
 Ряшко, Виктор Иванович (1964—2020) — советский футболист, полузащитник и украинский тренер.